Веле́тьма — топоним в  России:

 Велетьма — река, приток Оки
 Велетьма — посёлок в городском округе «Город Кулебаки» Нижегородской области.
 Велетьма — пристанционный посёлок в городском округе «Навашинский» Нижегородской области.
 Велетьма — станция ОАО «РЖД» в городском округе «Навашинский» Нижегородской области.